…Baby One More Time peut faire référence à :
 …Baby One More Time, une chanson de Britney Spears ;
 …Baby One More Time, un album de Britney Spears contenant cette chanson ;
 ...Baby One More Time Tour, une tournée suivant cet album.

Voir aussi